Fire Station No. 11 ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fire Station No. 11 (Birmingham, Alabama), NRHP-ID: 90001557
 Fire Station No. 11 (Atlanta, Georgia), NRHP-ID: 80001073